Robert Mulliken, Amerikaans natuur- en scheikundige, Nobelprijswinnaar
 Mulliken (Michigan), een plaatsje in de Amerikaanse deelstaat Michigan